Juuse Saros (né le  à Hämeenlinna en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace. Il y a remporté le trophée Jarmo-Wasama à la fin de la saison 2013-2014 remis à la meilleure recrue du circuit.

Biographie

Carrière en club 
Saros est formé au Hämeenlinnan Pallokerho, équipe avec qui il joue ses années junior. En 2013, après avoir été classé comme meilleur espoir chez les gardiens de but européens lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013, il est choisi au  par les Predators de Nashville lors de la quatrième ronde. Lors de la saison 2013-2014 de la SM-liiga, il remporte le trophée Jarmo-Wasama remis à la meilleure recrue du circuit après avoir gardé 44 matchs durant la saison.

Le , il réalise un records d'arrêts pour son club des Predators de Nashville en stoppant 64 tirs sur 67 lors d'une confrontation avec les Hurricanes de Caroline.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Hämeenlinnan Pallokerho U18 || Jr. B SM-sarja || 14 || 11 || 3 || 0  || 844 || 19 || 1.35 ||  || 2 ||  || 10 || 6 || 4 || 630 || 22 || 2.10 ||  || 0 ||
|-
| 2011-2012 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 31 || 20 || 10 || 0  || 1804 || 76 || 2.53 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Hämeenlinnan Pallokerho U20 || Jr. A SM-liiga || 37 || 24 || 13 || 0  || 2220 || 69 || 1.86 ||  || 4 ||  || 11 || 9 || 2 || 661 || 23 || 2.09 ||  || 0 || 
|-
| 2013-2014 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 44 || 17 || 16 || 9 || 2625 || 77 || 1.76 || 92,8  || 7 || 0 || 6 || 2 || 4 || 367 || 14 || 2.29 ||  || 0 || 
|-
| 2014-2015 || Hämeenlinnan Pallokerho || Liiga || 47 || 13 || 18 || 16 || 2834 || 101 || 2.14 ||92,9 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville ||LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3.10 || 87 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Admirals de Milwaukee ||LAH || 38 || 29 || 8 || 0 || 2248 || 84 || 2.24 || 92 || 4 || 0 || 2 || 0 || 2 || 117 || 5 || 2.57 || 89,1 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Admirals de Milwaukee || LAH || 15 || 13 || 2 || 0 || 903 || 28 || 1,86 || 92 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville ||LNH || 21 || 19 || 10 || 8 || 1200 || 47 || 2.35 || 92,3 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 57 || 3 || 3.16 || 82,4 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville ||LNH || 26 || 11 || 5 || 0 ||  || 61 || 2.44 || 92,5 || 3 || 0 || 4 || 0 || 0 || 114 || 5 || 1,05 || 95,2|| 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Admirals de Milwaukee || LAH || 9 || 3 || 5 || 0 || 542 || 26 || 2.88 || 90,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 31 || 17 || 10 || 2 ||  || 74 || 2,62 || 91,5 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 ||  || 1 || 1,33 || 95,2 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH ||  40 || 17 || 12 || 4 ||  || 78 || 2,70 || 91,4 || 4 || 0 || 4 || 1 || 2 ||  || 13 || 3,22 || 89,5 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 36 || 21 || 11 || 1 ||  || 78 || 2,28 || 92,1 || 3 || 2 || 6 || 2 || 4 || 432 || 20 || 2,78 || 92,1 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH ||  || 

| 155 || 76 || 47 || 17 ||  || 361 || 2,50 || 92,0 || 14 || 2 || 17 || 3 || 7 || 891 || 39 || 2,63 || 91,4 || 0 || 2

Internationales 

| 2013 ||  - 18 ans || Championnat du monde - 18 ans || 7 ||  ||  ||  ||  || 1,86 || 94,6 ||  ||  ||   
|-
| 2014 ||  - 20 ans|| Championnat du monde junior || 6 ||  ||  ||  ||  || 1,57 || 94,3 ||  ||  ||   
|-
| 2015 ||  - 20 ans|| Championnat du monde junior || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,03 || 87,5 ||  ||  ||  
|-
| 2015 ||  || Championnat du monde || 1 ||  ||  || ||  || 0 || 100 || 1 ||  ||  
|-
| 2016 ||  || Championnat du monde || 2 ||  ||  || ||  || 0 || 100 || 2 ||  ||

Trophées et honneurs personnels 

 SM-liiga
 Trophée Jarmo-Wasama (2013)
 Championnat du monde
 Médaille d'argent (2014)

Ligue nationale de hockey 
2017-2018 : sélectionné dans l'équipe d'étoiles des recrues 
2021-2022 : participe au  Match des étoiles (1)
2022-2023 : participe au  Match des étoiles (2)

Références 

Naissance en avril 1995
Naissance à Hämeenlinna
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey